Pozuelo ist der Name folgender Gemeinden:

 Pozuelo (Albacete), Gemeinde in der Provinz Albacete
 Pozuelo de Alarcón, Gemeinde in der Provinz Madrid
 Pozuelo de Calatrava, Gemeinde in der Provinz Ciudad Real
 Pozuelo de Zarzón, Gemeinde in Extremadura

Pozuelo ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Pozuelo (* 1991), spanischer Fußballspieler